Акведук:
 Акведук — инженерное сооружение для подачи воды.
 Акведук — село, Терский район Кабардино-Балкарии.
 «Акведук» — российский цифровой комплекс радиосвязи пятого поколения, созданный для подразделений тактического звена.
 «Акведук» — проект Н. Полисского, созданный в 2002 году.